Miejscowości w Rumunii
 Poșta – wieś w okręgu Buzău, w gminie Cilibia
 Poșta – wieś w okręgu Buzău, w gminie Topliceni
 Poșta – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Gohor
 Poșta – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Buturugeni
 Poșta – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Cernica
 Poșta – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Frecăței